Diomansy Mehdi Moustapha Kamara (Parijs, 8 november 1980) - Diomansy Kamara - is een Senegalees voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij debuteerde in 2003 in het Senegalees voetbalelftal.

Statistieken

Erelijst 
  Fulham FC
Europa League Finalist''': 2010

Senegalees voetballer
Frans voetballer